Gmina Czermin bezeichnet Landgemeinden in Polen
 Gmina Czermin (Powiat Mielecki), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Gmina Czermin (Powiat Pleszewski), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Czermin (Powiat Pleszewski)